Horace (Horaz) Mastronardi (1912 oder 1913; † März 1995) war ein Schweizer Rechtsanwalt, der bekannt war für seine Mitwirkung an Revisionsverfahren.

Leben 
Mastronardi promovierte 1933 an der Universität Bern mit der Dissertation Die Stellung des Sachverständigen im Strafprozessrecht. Sein Interesse an Revisionsverfahren und Justizirrtümern wurde durch den Fall Riedel-Guala geweckt. Mastronardi wirkte bei etwa fünfzig Revisionsverfahren mit und galt als Spezialist für ebensolche Verfahren. Zu seinen Mandanten zählten unter anderem Friedrich Dürrenmatt, die Familie Theodore von Kármán, Timothy Leary, Hans Brändlin und Pierre Jaccoud. Zusammen mit dem Berner Anwalt Roland Steiner erreichte er, dass der Fall Jaccoud als möglicher Justizirrtum in die Rechtsgeschichte einging.

Mastronardi galt als „rede- und gestengewaltig“ und als Koryphäe. Noch im hohen Alter kümmerte sich Mastronardi um den wegen des Mordes in Kehrsatz Verurteilten; er war Ehrenpräsident des Vereins «Fairness im Fall Z.», der sich mit Erfolg für die Wiederaufnahme des Falls einsetzte. 1991 setzte sich Mastronardi „für untergetauchte kurdische Asylsuchende im Kanton Obwalden ein und verlangte die Rücknahme des abweisenden Asylentscheids“. Er war zudem Promotor der „Elternratsmitarbeit“ genannten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrerinnen/Lehrern im Kanton Bern (welches via Volksschulgesetz Pflicht wurde). Im März 1995 starb er in seinem 82. Lebensjahr.

Kurznachrufe

Weblinks

Einzelnachweise 

Rechtsanwalt (Schweiz)
Schweizer
Geboren im 20. Jahrhundert
Gestorben 1995
Mann